Hieroteu, poeta grec 
 Hieroteu, monjo romà d'Orient